Neerslag (atmosfeer), naar de aarde neervallend water
Neerslag (scheikunde), in een oplossing afzinkende vaste stof
Neerslag (muziektheorie), de zware tel in een maat